Just se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Just
 Johann Leopold Just